

Туманова — присілок, Притобольний район, Курганська область
 Туманова — присілок, Юргамиський район, Курганська область